Rostelecom Cup 2017 – pierwsze w kolejności zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Grand Prix 2017/2018. Zawody rozgrywano od 20 do 22 października 2017 roku w hali Megasport Arena w Moskwie.

Zwycięzcą wśród solistów został reprezentant Stanów Zjednoczonych Nathan Chen. W rywalizacji kobiet triumfowała reprezentantka gospodarzy Jewgienija Miedwiediewa. Wśród par sportowych triumfowali również gospodarze Jewgienija Tarasowa i Władimir Morozow. Natomiast wśród par tanecznych zwyciężyli Amerykanie Maia Shibutani i Alex Shibutani.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2017
2017 w łyżwiarstwie figurowym
2017 w Rosji